Александр Сергеевич Ереме́ев (1897, Козельск, Калужская губерния — 1979, Ленинград) — заместитель главного конструктора завода «Электросила». Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился 1 августа (по другим данным — 12 ноября) 1897 года в Козельске.

Участник Гражданской войны.

Окончил Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина) (1925, специальность инженер-электрик).
 
В 1921—1957 годах работал на заводе «Электросила»: электромонтёр, инженер по расчёту машин, заместитель начальника бюро гидрогенераторов, заместитель начальника бюро машин переменного тока, начальник бюро гидрогенераторов, заместитель главного конструктора.

С 1957 года заместитель директора Ленинградского филиала ВНИИЭМ по научной работе.

Умер в 1979 году в Ленинграде.

Награды и премии 
 Сталинская премия первой степени (1946) — за разработку конструкции и технологии производства мощных гидротурбин и генераторов, установленных на Шекснинской и Угличской ГЭС Верхе-Волжского гидроузла.
 Сталинская премия второй степени (1950) — за создание гидрогенератора для Днепрогэс имени В. И. Ленина.
 Герой Социалистического Труда (21.6.1957)
 орден Ленина (21.6.1957)
 орден Трудового Красного Знамени (15.4.1948)
 орден Красной Звезды (26.4.1945)
 орден «Знак Почёта» (28.10.1967)
 медали

Литература 
 Ленинград: энциклопедический справочник / Лев Шаумян. — Большая советская энциклопедия, 1957. — 804 с.
  Инженеры Санкт-Петербурга. — Изд-во Междунар. фонда истории науки, 1996. — 814 с.

Источники 
 
 http://www.hydromuseum.ru/ru/encyclopedia/faces?letter=Е
 фото http://www.hydromuseum.ru/ru/encyclopedia/faces?letter=Е
 Фото Журнал Огонёк, 9 апреля 1950 г.

Участники Гражданской войны в России
Выпускники Санкт-Петербургского электротехнического университета
Делегаты XX съезда КПСС